Керетік ап Кінлоп (д/н — 440) — перший напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 400—440 роках. Відомий як Керетік Ґулетик (Землевласник).

Походив зі знатного кельтського роду Каледонії, вождів племені дамноніїв — федератів Римської імперії. Його дід Кінхіл ап Клум та батько Кінлоп ап Кінхіл носили римські імена, проте невідомо якою саме з трьох груп дамноніїв вони панували.

Ймовірно здобув незалежність близько 400 року, коли римські легіони залишили Каледонію та північну Британію. Він збудував столицю королівства — Алт Куїт («Скелю Клайда»), відому також як Дан-Брітанн (Британський форт). Припускають, що зміг об'єднати усіх дамноніїв, а потім й острів Мен.

Його ототожнювали з бритським вождем Коротіком (Кередигом), до якого в листі звертався святий Патрик, де в двох збережених листах оплакував захоплення та поневолення навернутих у християнствоскоттів з Ірландії та їх продаж нехристиянам. У листі Патрік оголошує, що він відлучив людей Коротіка від церкви. Ідентифікація Коротика з Керетіком базується на глосі до листа Патріка VIII ст.. Існує припущення, що саме відправка цього листа спровокувала судовий процес, про який Патрік згадує у «Сповіді».

Керетік також фігурує в «Харлеянських генеалогіях» правителів Альт-Куїта Йому спадкував син Кінуїт.

Примітки

Джерела 
 Charles-Edwards, T. M. (2006). The Chronicle of Ireland. Translated Texts for Historians. Vol. 44. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 0-85323-959-2.
 A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993)
 Iannello, Fausto, «Note storiche sull'Epistola ad Milites Corotici di San Patrizio». In Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti 84 (2008): pp. 275—285
Королі Стратклайда